Viktor Amadeus oder Victor Amadeus ist der Name folgender Personen:

 Viktor Amadeus I. (Savoyen) (1587–1637), Herzog von Savoyen
 Viktor I. Amadeus (Anhalt-Bernburg) (1634–1718), Fürst von Anhalt-Bernburg
 Viktor Amadeus I. (Savoyen-Carignan) (1690–1741), Herzog von Savoyen-Carignan
 Viktor Amadeus II. (1666–1732), Herzog von Savoyen
 Viktor Amadeus II. von Savoyen-Carignan (1743–1780), Fürst von Carignan aus dem Haus Savoyen
 Viktor Amadeus III. (1726–1796), König von Sardinien und Herzog von Savoyen
 Victor Amadeus (Hessen-Rotenburg) (1779–1834), Landgraf von Hessen-Rotenburg